Strövare kan syfta på:

 Strövare (friluftsliv) – en pedagogisk friluftsaktivitet
 Strövare – en bemannad eller obemannad motoriserad landfarkost som används till att utforska främmande himlakroppar, se Rover (rymdfart)